Пётр Крылов: Крылов, Пётр Васильевич (1913—1998) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 Крылов, Пётр Петрович (1859—после 1930) — врач, депутат Государственной думы I созыва от Самары.
 Крылов, Пётр Федотович (1871—1933) — российский гиревик, борец, артист цирка.